Grand Prix Wielkiej Brytanii, oficjalnie LV Foster's British Grand Prix – dziesiąty z siedemnastu wyścigów Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2002 odbywający się na torze Silverstone 7 lipca 2002. Wyścig został wygrany przez Michaela Schumachera (Ferrari) startując z trzeciego pola. Drugie miejsce zajął Rubens Barrichello (Ferrari) po starcie z drugiego pola, a Juan Pablo Montoya (Williams-BMW) trzecie miejsce; w kwalifikacjach zdobył pole position. W wyścigu Michael Schumacher zdobył swoje 6 zwycięstwo w sezonie i 60 w karierze, przybliżając się znacząco do wygrania w klasyfikacji generalnej kierowców w sezonie 2002. 

Do zawodów zostało zgłoszonych 22 kierowców, z czego w samym wyścigu wzięło udział 21 kierowców. Alex Yoong z zespołu Minardi-Asiatech został zdyskwalifikowany zgodnie z regułą 107%.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Wielka Brytania
2002
2002 w Wielkiej Brytanii